Mucur (district), een district in de Turkse provincie Kırşehir
 Mucur (stad), de hoofdplaats van dit district